Die 60. Bob-Weltmeisterschaft fand vom 23. Februar bis zum 8. März 2015 parallel zur Skeleton-Weltmeisterschaft auf der Bobbahn in Winterberg in Deutschland statt.

Die Wahl des Austragungsortes erfolgte am 16. Juli 2011 durch den in Pyeongchang abgehaltenen Kongress des Internationalen Bob- und Schlittenverbandes (FIBT). Der Ort im Sauerland war der einzige Kandidat.
Nach 1995, 2000 und 2003 war Winterberg zum vierten Mal Gastgeber der Bobweltmeisterschaft.

Ergebnisse

Frauen

Zweierbob 

Datum: 26. und 28. Februar 2015

Männer

Zweierbob 

Datum: 27. Februar und 1. März 2015

Viererbob 

Datum: 7. und 8. März 2015

Mannschaft 

Datum: 1. März 2015

Im Mannschaftswettbewerb treten jeweils ein Skeletonpilot, eine Skeletonpilotin sowie ein Frauen- und ein Männer-Zweierbob an. Die Ergebnisse dieser vier Läufe werden addiert.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnis Zweierbob Frauen
 Ergebnis Zweierbob Männer
 Ergebnis Viererbob
 Ergebnis Mannschaft

Einzelnachweise 

2015
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Winterberg
Wintersport (Deutschland)